L'uomo senza passato  – film del 1962 diretto da Serge Bourguignon
L'uomo senza passato  – film del 2002 diretto da Aki Kaurismäki